Федор Владимирович Мирочицкий (; , д. Бояры Новогрудского повета Новогрудского воеводства — ) — советский государственный деятель, бывший министр сельского хозяйства, член-корреспондент Академии аграрных наук Республики Беларусь (1992), лауреат премии совета министров (1981), заслуженный работник сельского хозяйства БССР (1983).

Биография 
Работал главным зоотехником совхоза, с 1964 года — директор совхоза «Слонимский» Слонимского района.

С 1969 года — заместитель министра сельского хозяйства БССР, первый заместитель министра, потом работал заместителем Председателя Госплана, первым заместителем председателя Госагропрома.

21 февраля 1991 года назначен на должность Министра сельского хозяйства и продовольствия Белорусской ССР.

28 октября 1994 освобожден от должности министра в связи с выходом в отставку.

В 1991 году был избран первым Председателем совета образовавшейся АКБ «Белагропромбанк», после отставки работал там на должности заместителя председателя правления.

Научная деятельность 
Автор 30 научных и научно-популярных работ.

Награды 
 Орден Ленина (1966).
 Два ордена Трудового Красного Знамени.
 Премия Совета Министров СССР (1976).

Ссылки 
 http://vesti.belal.by/vesti/pdf/19960323.pdf
 http://tv.sb.by/zemlya-i-lyudi/article/ne-khochesh-ne-znaesh-ne-mozhesh-ne-beris.html
 http://www.nbrb.by/bv/cont.asp?id=9801

Примечания 

Родившиеся в Кореличском районе
Кавалеры ордена Ленина
Кавалеры ордена Трудового Красного Знамени
Кандидаты экономических наук
Награждённые Почётной грамотой Президиума Верховного Совета Белорусской ССР
Заслуженные работники сельского хозяйства Белорусской ССР
Министры сельского хозяйства Белорусской ССР
Министры сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании